Шпринг () — коммуна в составе жудеца Алба (Румыния).

Состав 
В состав коммуны входят следующие населённые пункты (данные о населении за 2002 год)::

 Шпринг () — 807 жителей — административный центр коммуны

 Вингард () — 612 жителя
 Кунца () — 609 жителей
 Драшов () — 503 жителя
 Карпен () — 5 жителей
 Карпен-де-Сус () — ? жителей

География 
Коммуна расположена в 249 км к юго-западу от Бухареста, 19 км к юго-востоку от Алба-Юлии, 90 км к югу от Клуж-Напока, 146 км к западу от Брашова.

Население 
По данным переписи населения 2002 года в коммуне проживали 2536 человек.

Национальный состав

Родной язык

Вероисповедание

Ссылки 

 Данные про коммуну Шпринг на сайте Ghidul Primăriilor

Примечания 

Коммуны Албы